Lundi en Histoires est une série de documentaires unitaires diffusés sur France 3 du  au  en première partie de soirée.

A la rentrée 2017, les émissions de découvertes (Thalassa, Faut pas rêver et Le Monde de Jamy sont désormais diffusés sur cette case.

Hors Série est diffusé certains mardis : la fiction est suivie d'un débat présenté par Carole Gaessler, Histoire Immédiate retrouve sa case du mercredi en alternance avec Des racines et des ailes et Docs Société ainsi que Signé Mireille Dumas continuent leur diffusion le vendredi .

Liste des émissions 
Toutes les émissions présentées sont inédites dans le cadre des Lundi en histoires mais quelques-unes ont déjà été diffusées sur la chaîne.

Quatre séries d'émission sont diffusées en parallèle sur ce créneau : Histoire immédiate, Signé Mireille Dumas (présentée par Mireille Dumas), Hors Série et enfin Docs Société, avec différentes collections (chanteurs, acteurs, humoristes, sportifs...).

On retrouvait également pendant la saison 1 L'Ombre d'un doute (présentée par Franck Ferrand).

À partir de la saison 2, certains Histoire immédiate ainsi que les Hors Série sont suivis d'un débat présenté par Carole Gaessler.

Le , l'émission L'Heure H de Franck Ferrand est lancée dans cette émission mais n'est pas renouvelée. Ce dernier présente désormais des documentaires pour la chaîne notamment dans le cadre des Docs Société.

En , seuls des films relatant un fait historique sont diffusés par France 3.
Depuis le , la série de documentaires Crime et Châtiment, présentée par  Christophe Hondelatte, est lancée sur cette case.

Saison 1 : 2014-2015

Saison 2 : 2015-2016

Saison 3 : 2016-2017

Notes et références

Liens externes 
 Ancienne page officielle sur le site de France 3 (archive)
 

Émission diffusée sur France 3
Émission de télévision historique
2014 à la télévision
2015 à la télévision
2016 à la télévision en France
Émission de télévision créée en 2014
Émission de télévision disparue en 2017